

Niemcy 
1 dzielnica miasta:
 Staupitz – dzielnica Torgau

1 gmina:
 Gorden-Staupitz – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster

Osoby 
 Jan von Staupitz – niemiecki teolog